Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2012 waren das 120. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 16. bis 18. August 2012 im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel in der Disziplin 10-Ball ausgetragen. Bester Deutscher wurde Oliver Ortmann, der im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Daryl Peach ausschied. Dieser gewann im Finale gegen den Niederländer Niels Feijen mit 8:7.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 German Open 2012 auf der Website der Euro-Tour
 German Open 2012 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

120
Billardturnier in Brandenburg an der Havel
Poolbillardveranstaltung 2012